Carol es un nombre unisex. Aquellos personajes nombrados así incluyen.
En especial cuando es usado en el género femenino significa que es “Mujer fuerte" .

Personas 

 Carol Alt (1960-), actriz y modelo estadounidense
 Carol Remmer Ángulo (1927-), pediatra, nefróloga y toxicóloga estadounidense
 Carol Burnett (1933-), actriz y comediante estadounidense
 Carol Channing (1921–2019), cantante, actriz y comediante estadounidense
 Carol Dempster (1901-1991) actriz estadounidense
 Carol Higgins Clark (1956-), escritora de misterio estadounidense, hija de la escritora Mary Higgins Clark
 Carol Kane (1952-), actriz estadounidense
 Carol Kaye (1935-), bajista estadounidense
 Carol Lewis (1963-), atleta estadounidense
 Carol Lynley (1942–2019), actriz estadounidense
 Carol Padilla, jueza venezolana.
 Carol Moseley Braun (1947), abogada y política estadounidense.
 Carol Thatcher (1953), periodista británica, autora y personalidad de medios de comunicación, hija de la primera ministra británica Margaret Thatcher
 Carol Twombly (1959), diseñadora y tipógrafa estadounidense
 Carol I de Rumanía (1839–1914), rey de Rumanía
 Carol II de Rumanía (1893–1953), rey de Rumanía
 Carol Lambrino (1920-2006), hijo de Carol II
 Carol Reed (1906-1976), director de cine británico
 Carol Szathmari (1812-1887), fotógrafo austro-húngaro.

Ficción 

 Carol Brady, la madre en la serie televisiva The Brady Bunch, interpretado por Florence Henderson
 Carol Danvers, unos cómics de Maravilla superhero, anteriormente conocida como Ms. Marvel, actualmente conocida como Capitana Marvel
 Carol Anne Freeling, carácter principal en todo tres Poltergeist serie de película
 Carol Hathaway, en la serie televisiva ER
 Carol Jackson, en la telenovela británica EastEnders
 Carol Kester, recepcionista en El Bob Newhart Espectáculo
 Carol Peletier, en el libro de cómic y serie televisiva The Walking Dead 
 Carol Correo, en la serie televisiva Mister Ed
 Carol Tea, en el Planeta de Libertad del videojuego
 Carol (Dilbert), el Puntiagudo-Haired el secretario del jefe en el Dilbert cinta de cómic
 Carol, un carácter en la película Donde viven los monstruos

Véase también 
 Carol

Nombres femeninos
Nombres masculinos